Kloster St. Gabriel steht für 
 Kloster St. Gabriel und Kirche Mariae Verkündigung im Berliner Ortsteil Westend
 Kloster St. Gabriel (München) im Münchner Stadtteil Solln